Moosleute sind Waldgeister beiderlei Geschlechts in der deutschen Sage.

Gängige Bezeichnungen sind:

für männliche Waldgeister
 Moosmann
 Schrat

für weibliche Waldgeister
 Moosweiblein
 Holzfräulein
 Salige Frau

Königin der Moosleute ist die Buschgroßmutter